Borbak Trufiádok, A Gyűrűk Ura egyik szereplője.
Trufa, irodalmi műfaj.